Trzecie zawody Letniego Grand Prix w skokach narciarskich 2019 odbyły się 10 sierpnia we francuskim Courchevel.

Kwalifikacje do konkursu głównego wygrał Norweg Robert Johansson. Na drugim miejscu o ponad punkt gorszy znaleźli się ex aequo Rosjanin Jewgienij Klimow oraz Austriak Philipp Aschenwald. Najlepszym z Polaków był sklasyfikowany na piątej pozycji Jakub Wolny. Wśród gospodarzy najwyżej sklasyfikowany był Jonathan Learoyd (37. miejsce). Tylko troje zawodników nie zdołało wywalczyć awansu do konkursu, a byli to Słoweniec Rok Justin, Rumun Daniel Cacina oraz Włoch Federico Cecon. Skakano z dwunastej belki startowej.

Konkurs indywidualny wygrał po raz drugi w sezonie Słoweniec Timi Zajc. Straciwszy ponad cztery punkty sklasyfikowany na drugiej pozycji został reprezentant Norwegii Robert Johansson. Skład podium uzupełnił będący na trzecim miejscu Japończyk Naoki Nakamura. W czołowej dziesiątce zawodów znaleźli się kolejno Jakub Wolny (6. miejsce), oraz Maciej Kot (7. miejsce), który po pierwszej serii zajmował miejsce trzecie. Punktował także Stefan Hula, który sklasyfikowany został na miejscu szesnastym. Skoki oddawano z belek od dziewiętnastej do szesnastej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix w Courchevel był Franck Salvi oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Kontrolą sprzętu zajmował się Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego – 10 sierpnia 2019

Konkurs indywidualny – 10 sierpnia 2019

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2019
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Courchevel
2019 we Francji